Венґельниця () — село в Польщі, у гміні Лубніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства.

Примітки 

Села Верушовського повіту